Arces est le nom de plusieurs toponymes en France :
 Arces, commune de la Charente-Maritime
 Arces, ancienne commune française de l'Yonne, aujourd'hui intégrée à Arces-Dilo
 Arces-Dilo, commune de l'Yonne

Arces est aussi un nom de famille porté notamment par :
 Antoine d'Arces, dit le Chevalier blanc
 Guy d'Arces
 Jean d'Arces

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France